Actividad generalmente se refiere a una faceta de la psicología.

Asimismo, en biología y medicina, puede hacer referencia a:
 La actividad biológica de una sustancia.
 La actividad enzimática.

También, en economía, puede referirse a:
 La actividad económica.
 La actividad agrícola.
 La actividad industrial.

Asimismo, en geología, puede hacer referencia a:
 La actividad geológica, el proceso por el cual el paisaje y el relieve cambian con el tiempo.
 La actividad volcánica, período de actividad eruptiva de un volcán.

También, en química, puede referirse a:
 La actividad química de una sustancia.
 La actividad acuosa.
 La actividad catalítica.

Además, en física, puede hacer referencia a:
 La actividad radiactiva.

Enlaces externos